

Persone 
 Benedetto Marzolla – cartografo italiano
 Gianfranco Marzolla – medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Roma 1960
 Piero Bernardini Marzolla – glottologo, filologo e traduttore italiano

Pagine correlate 
Marselli